Річни́к — рідковживаний синонім слова «щорічник» (щорічне видання).
 Річни́к — рідковживаний синонім слова «річковик» («працівник річкового транспорту»).

Топонім 
 Річник — селище у Коченевському районі Новосибірської області Росії.

Див. також 
 Речник